Купа Интертото 1969 е 3-тото издание на турнира. Турнирът се състои от 36 отбора, разпределени в 9 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон.

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3 

1 Фюрт са обявени за победители в група 3.

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1969/70
 Купа на носителите на купи 1969/70
 Купа на панаирните градове 1969/70

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото